Сапиндовые:

 Сапиндовые — семейство двудольных цветковых растений, входящее в порядок Сапиндоцветные.
 Сапиндовые — подсемейство двудольных цветковых растений, входящее в семейство Сапиндовые.